Молодая Польша ():

 Молодая Польша — неоромантическое течение в польском искусстве в 1890—1918 годах.
 «Молодая Польша» — революционная организация польской эмиграции (1834—1836).